Een verkeersweg:
 N962 (Nederland), zie Provinciale weg 962

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing